Pagel può riferirsi a:
 Garry Pagel – ex rugbista a 15 sudafricano
 Ramona Pagel – ex pesista statunitense
 Julius Leopold Pagel – medico tedesco